Het ATP-toernooi van Santiago (officieel het Chile Dove Men+Care Open) van 2021 vond plaats van 8 tot en met 14 maart 2021 in het Chileense Santiago. Het toernooi werd gespeeld op gravelbanen van de Club Deportivo Universidad Catolica.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Santiago
Santiago